Bad Influence – singolo della cantante statunitense Pink (cantante) estratto dal suo quinto album Funhouse
 Cattive compagnie (Bad Influence) – film del 1990 diretto dal regista Curtis Hanson
 Bad Influence –  tag team che lotta nella federazione di wrestling professionistico Total Nonstop Action Wrestling